Langerak (Drenthe), buurtschap in de gemeente Coevorden in de provincie Drenthe
 Langerak (Gelderland), buurtschap in de gemeente Doetinchem in de provincie Gelderland
 Langerak (Utrecht), buurt in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in de gemeente en provincie Utrecht
 Langerak (Zuid-Holland), dorp in de gemeente Molenlanden in de provincie Zuid-Holland
 Willige Langerak, dorp in de gemeente Lopik in de provincie Utrecht